Ivanščica (t. Ivančica) – pasmo gór średnich w południowo-zachodnim zakątku Kotliny Panońskiej, należące do panońskich gór wyspowych.

Rozciąga się równoleżnikowo na długości około 30 km i szerokości 9 km. Na zachodzie łączy się z przedgórzem Alp, na wschodzie graniczy z innymi górami wyspowymi – Kalnik. Najwyższe wzniesienie – Ivanščica (1061 m n.p.m.).

Panońskie góry wyspowe
Góry Chorwacji